The Shirelles (Ширэ́лз) — американская гёрл-группа. Была одной из самых первых гёрл-групп и одной самых популярных в конце 1950-х — начале 1960-х годов.

Образована в 1957 году. Все четыре участницы были ученицами старших классов из города  (штат Нью-Джерси).

В 1996 году группа была избрана в «Зал славы рок-н-ролла», а в 2004 году журналом «Ролинг стоун» названа одним из лучших музыкальных исполнителей всех времён. Кроме, того две их песни, «Will You Love Me Tomorrow» и «Tonight’s the Night», попали в составленный этим журналом список 500 величайших песен всех времён.

Также две песни, — те же «Tonight’s the Night» и «Will You Love Me Tomorrow», — входят в исполнении группы The Shirelles в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Дискография

Студийные альбомы

Примечания

Ссылки 
 
Профиль The Shirelles на сайте Зала славы рок-н-ролла.
 

Музыкальные коллективы из Нью-Джерси
Ритм-энд-блюзовые группы США
Гёрл-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1958 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1982 году
Члены Зала славы рок-н-ролла
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100